Baldassare – variante del nome proprio di persona Baldassarre
 Francesco Antonio Baldassare Uttini – compositore e direttore d'orchestra italiano
 Pietro Baldassare – compositore italiano
 Vittorio Maria Baldassare Gaetano Costa d'Arignano – cardinale e arcivescovo cattolico italiano

Pagine correlate 
 Baldassarre (disambigua)